Como (ciutat d'Itàlia), ciutat d'Itàlia, a la regió de Llombardia, província de Como 
 Como (Mississipí)
 Como (Wisconsin)
 Bisbat de Como, bisbat sufragani de l'arquebisbat de Milà
 Llac de Como
 Província de Como, subdivisió administrativa de la regió de Llombardia (Itàlia)